Insecteneters (Eulipotyphla) zijn een orde van zoogdieren
 Insectivoor of insectenetend, dieren die leven van insecten, onafhankelijk van de groep waartoe ze behoren